Гран-при Канады 2012 года (официально XLIII Formula 1 Grand Prix du Canada) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 8 по 10 июня 2012 года на автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада.

Предыдущий Гран-при Канады «Формулы-1» состоялся 12 июня 2011 года на этой же трассе.

Квалификация

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Канады